Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Mercury Insurance Open egyéni mérkőzéseit.

A címvédő a lengyel Agnieszka Radwańska volt, aki ezúttal nem vett részt a versenyen. A tornagyőzelmet a második kiemelt Dominika Cibulková szerezte meg, a 95 percig tartó döntőben 6–1, 7–5-re felülmúlva az első kiemelt Marion Bartolit.

A szlovák játékos másodszor diadalmaskodott WTA-versenyen, a másik sikerét szintén egy Premier tornán érte el, 2011-ben Moszkvában. Emellett négy döntőt veszített el korábban. Bartoli tizennyolcadik alkalommal vívhatott fináléban, s ez volt a tizenegyedik, amelyen nem tudta legyőzni ellenfelét.

Kiemeltek
Az első négy kiemelt a második körben kezdte meg a szereplést.

 Marion Bartoli (döntő)
 '''Dominika Cibulková (győztes)
 Jelena Janković (negyeddöntő)
 Nagyja Petrova ''(elődöntő)

<ol start="5">
  Christina McHale ''(negyeddöntő)
  Daniela Hantuchová ''(első kör)
  Yanina Wickmayer ''(első kör, feladta)
  Chanelle Scheepers (második kör)
</ol>

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes
Döntők

Felső ág
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes 
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=Negyeddöntők
| RD4=Elődöntők

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Csang Kaj-csen
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Vania King
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= M Larcher de Brito
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Doi Miszaki
| RD1-score06-1=66
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Jarmila Gajdošová
| RD1-score07-1=65
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Christina McHale
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Szeszil Karatancseva
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=5
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Czink Melinda
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=7

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Eléni Danjilídu
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Heather Watson
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Csan Jung-zsan
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Yanina Wickmayer
| RD1-score16-1=66
| RD1-score16-2=R
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Marion Bartoli
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Vania King
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Doi Miszaki
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= Christina McHale
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Jelena Janković
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Czink Melinda
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=4

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Heather Watson
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=62
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08= Csan Jung-zsan| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=7| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Marion Bartoli| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=6| RD3-seed02=5
| RD3-team02= Christina McHale
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=4

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Jelena Janković
| RD3-score03-1=7| RD3-score03-2=68
| RD3-score03-3=5
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= Csan Jung-zsan| RD3-score04-1=64
| RD3-score04-2=7| RD3-score04-3=7| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Marion Bartoli| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= Csan Jung-zsan
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=3
}}

Alsó ág

Selejtező
Kiemeltek

  Camila Giorgi (első kör)
  '''Szeszil Karatancseva (feljutott)
  Melanie Oudin (második kör, szerencsés vesztes''')
  Szema Erika (első kör)

<ol start="5">
 '''Michelle Larcher de Brito (feljutott)
 Irena Pavlovic ''(második kör)
 Alexa Glatch (feljutott)
<li> Madison Brengle ''(második kör)
</ol>

Főtáblára jutottak

  Alexa Glatch
 ''' Szeszil Karatancseva

<ol start="3">
 ''' Michelle Larcher de Brito
  Csan Jung-zsan
</ol>

Szerencsés vesztes Melanie Oudin''' (Sorana Cîrstea visszalépése miatt)

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

E